Contractus ist der Beiname folgender Personen:
 Hermann Contractus (Hermann von Reichenau, 1013–1054), Benediktiner, Wissenschaftler, Komponist und Schriftsteller
 Johannes Contractus, Franziskanerprediger des 14. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Taphropeltus contractus